Ozineus är ett släkte av skalbaggar. Ozineus ingår i familjen långhorningar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Långhorningar
Ozineus